Ademola Bankole – ex calciatore nigeriano, portiere
 Isaach De Bankolé – attore ivoriano naturalizzato francese
 Kehinde Bankole – attrice e modella nigerariana
 Ornella Bankolé – cestista francese